Kempton kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Kempton (ort i Australien), Tasmanien, Southern Midlands,

USA 

 Kempton, Illinois, Ford County, 
 Kempton, Indiana, Tipton County, 
 Kempton, Pennsylvania, Berks County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar